

Luoghi

Australia 
 Spike Island (Tasmania)

England 
 Spike Island (Bristol) – un'area del porto di Bristol
 Spike Island (Cheshire) – un'area di Halton
 Spike Island – vecchio nome di Northumberland Heath, Londra
 Spike Island (Doncaster)

Irlanda 
 Spike Island (County Cork) – isola a Cork Harbour, Irlanda

Cinema 
 Spike Island – film britannico del 2012